Вілле́-о-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Лілля, 13 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 539,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вілле-о-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-о-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Розташування муніципалітету Вілле-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Вілле-о-Буа на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Вілле-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале